Колпино (от  «колпица») — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Колпино — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Колпино — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Россия 
 Колпино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Колпино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Колпино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Колпино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Колпино — город в составе Колпинского района Санкт-Петербурга.
 Колпино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Колпино — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Колпино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Колпино — деревня в Пеновском районе Тверской области.

Озёра

Белоруссия 
 Колпино — озеро в Полоцком районе Витебской области, между деревень Ягодка и Дубровка.
 Колпино — озеро в Полоцком районе Витебской области, близ деревни Междулесье.
 Колпино — озеро в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Колпино — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Колпино — озеро в Лужском районе Ленинградской области.
 Колпино — озеро в Демянском районе Новгородской области.
 Колпино — озеро в Пеновском районе Тверской области.
 Колпино — озеро в Невельском районе Псковской области.

Украина 
 Колпино — озеро в Волынской области.

Реки 
 Колпино — река в Окуловском районе Новгородской области.

Другое 
 «Колпино» — железнодорожная станция в городе Колпино.
 «Колпино» — следственный изолятор в Санкт-Петербурге.
 «Колпино» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка».

См. также 
 Колпаны
 Колпина
 Колпинка (значения)
 Колпин